

Cerro Largo est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul

 localité du district d'Ocú dans la province de Herrera.

 Le département de Cerro Largo''' est situé dans l'est du pays

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme